Бордунский () — посёлок в Киргизии. Расположен в Кеминском районе Чуйской области. Находится в 17 км к юго-западу от районного центра — г. Кемин.

Население — 125 жителей.

Возник в 1950 году как посёлок при горно-металлургическом комбинате.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кеминского района
Посёлки городского типа Киргизии